Östersund kan syfta på:

 Östersunds kommun – en kommun i Jämtlands län
 Östersund – tätort i Östersunds kommun
Östersunds stad – tidigare administrativ stad i Jämtlands län 1786–1970
 Östersunds församling – en församling i Norra Jämtlands kontrakt i Härnösands stift 1821–
 Östersunds garnisonsförsamling – en icke-territoriell församling för Norrlands artilleriregemente 1893–1927
 Östersunds distrikt – ett distrikt i Östersunds kommun och Jämtlands län 2016–
Östersunds BS – bandysällskap i Sverige
Östersunds FK – fotbollsklubb i Sverige
Östersunds IK – idrottsklubb i Sverige
IFK Östersund – idrottsförening i Sverige
S/S Östersund – svenskt fartyg
6797 Östersund – asteroid